Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade
 Festa do Divino Espírito Santo, manifestação do catolicismo popular de culto ao Espírito Santo